Tango steht für:

Musik und Tanz:
 Tango (Musikrichtung), eine lateinamerikanische Musikrichtung
 Tango Argentino, auch Tango vom Rio de la Plata, der Tango aus Argentinien und Uruguay
 Tango de Salon, eine Stilrichtung im Tango Argentino
 Queer Tango, eine Variante des Tango Argentino mit Rollenwechsel und auch gleichgeschlechtlichen Tanzpaaren
 Tango Nuevo, eine Stilrichtung im Tango Argentino, bereichert durch Neue Musik und Jazz
 Finnischer Tango, die in Finnland getanzte Variante des Tango Argentino
 Tango (Standardtanz), ein Standardtanz, der aus dem Tango Argentino entstanden ist und europäisiert wurde
 Europäischer Tango, Variante der in Argentinien entstandenen Musikrichtung Tango
 Tango (Flamenco), die Ausprägung des Tango im Flamenco

Kunst und Kultur:
 Tango (1933), einen Film des dänischen Regisseurs George Schnéevoigt
 Tango (1980), einen Film des polnischen Regisseurs Zbigniew Rybczyński
 Tango (1993), einen Film des französischen Regisseurs Patrice Leconte
 Tango (1998), einen Film des spanischen Regisseurs Carlos Saura
 Tango (Theaterstück), ein Theaterstück von Sławomir Mrożek aus dem Jahr 1964

Japanisches:
 Provinz Tango, eine ehemalige japanische Provinz
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Kyōto, heute Kyōtango
 Poltawa (Schiff, 1894), ein Schiff der kaiserlich-russischen Marine, das von Japan erbeutet und in Tango umbenannt wurde
 Tango no Sekku, heute Kodomo no Hi, ein japanisches Kinderfest am 5. Mai
 Shinjuku Tango, Künstlername von Makoto Tateno, eine japanische Manga-Zeichnerin

Informationstechnik:
 Tango (Beschreibungssprache), eine Sprache zur Beschreibung des Verhaltens von Software-Applikationen
 Tango Desktop Project, ein Projekt zur konsistenten Darstellung grafischer Oberflächen von Software
 Tango (Software), eine interaktive Musiksoftware
 Tango (Plattform) (Sensorik), ein Google-Angebot, womit Smartphones und Tablets mit Kameras in jeder Raumrichtung und Sensoren zur Messung von Geschwindigkeit, Abstand und Lage die Umwelt detaillierter wahrnehmen.

Ballsport:
 FC Tango Brno, einen tschechischen Futsalverein aus Brünn
 Tango Durlast, den offiziellen Spielball zahlreicher Fußball-Welt- und Europameisterschaften
 Tango 12 ist der offizielle Spielball der Fußball-Europameisterschaft 2012
 Tango (Fußball) war der offizielle Spielball 1978–1988

Weiteres:
 Tango (Angola), eine Gemeinde im Kreis Ambaca, Angola
 Tango (Unternehmen), einen luxemburgischen Mobilfunknetzbetreiber
 Tango TV, später T.TV, einen ehemaligen luxemburgischen Fernsehsender
 Tango (Trommelscanner), ein von Linotype-Hell/Heidelberg hergestellter High-End-Trommelscanner
 Stadler Tango, eine Produktgruppe modularer Straßenbahnfahrzeuge
 Seat Tango, einen Prototyp eines Roadsters von Seat
 Tango (Elektroauto), ein zweisitziges Elektroauto von Commuter Cars
 Tango (Zeitschrift), ein ehemaliges deutsches Wochenmagazin von Gruner + Jahr
 ein Biermischgetränk im Münsterland, siehe Biermischgetränk
 Tango (Getränk), einen Softdrink
 T als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Command Post Tango, den Kommandostand des gemeinsamen Oberkommandos der United States Forces Korea und der südkoreanischen Streitkräfte
 einen der beiden Satelliten der Mission Prisma (schwedische Satelliten)
 Black Knight’s Tango, eine Schacheröffnung, bekannt als Mexikanische Verteidigung

Siehe auch:
 Al Tango
 Satanstango
 Tango-Klasse
 Tanguillo